Stefanoni ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Stefanoni (* 1936), italienischer Ruderer
 Marina Stefanoni (* 2002), US-amerikanische Squashspielerin